est le  du groupe américain de rock The Bangles, publié en 1988 par Columbia Records.

Liste des chansons

Classements et certifications

Classements

Accueil critique 
Mark Deming, d'AllMusic, lui donne  . Jimmy Guterman, de Rolling Stone, lui donne  . Robert Christgau lui donne la note de B-.

Références 

Album musical sorti en 1988
Album de pop rock
Album certifié disque de platine en Australie
Album certifié disque de platine au Canada
Album certifié disque d'or en Espagne
Album certifié disque de platine aux États-Unis
Album certifié disque d'or en France
Album certifié disque de platine au Royaume-Uni
Album certifié disque d'or en Suisse